Ås (Gislaved), een plaats de Zweedse gemeente Gislaved.
 Ås (Krokom), een plaats in de Zweedse gemeente Krokom.
 Ås (Nora), een plaats in de Zweedse gemeente Nora.
 Ås (Öland), een kerkdorpje op Öland
 Ås (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Ås (plaats in Noorwegen), een plaats in bovengenoemde gemeente